Hinojosa de Jarque kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Hinojosa de Jarque (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Teruel, 
 Hinojosa de Jarque (kommun), Aragonien, Provincia de Teruel, 

Robotskapade Spanienförgreningar